Пальма-дель-Рио () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-Медио-дель-Гвадалькивир. Занимает площадь 200 км². Население — 21 605 человек (на 2010 год). Расстояние — 55 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Palma del Río
 Portal Independiente de Palma del Río 
 Oficina de Turismo de Palma del Río 
 Feria de Teatro en el Sur 
  Monasterio de San Francisco 
 Ayuntamiento de Palma del Río 

Муниципалитеты Кордовы
Населённые пункты Кордовы